Национальная библиотека Испании () — главная публичная библиотека, крупнейшая в Испании. Находится в Мадриде на бульваре Пасео-де-Реколетос. Изначально библиотека была создана с двумя целями — для распространения знаний и для размещения в себе частных собраний.

История 

Испанская национальная библиотека была основана в 1712 году королём Филиппом V как Королевская библиотека, однако официальный указ появился лишь 2 января 1716 года. Библиотека была призвана обеспечить публичный доступ к знаниям и объединить некоторые библиотеки испанских аристократов. Все типографии были обязаны передавать один экземпляр каждой публикации в Королевскую библиотеку.

В 1761 году старший библиотекарь Хуан де Сантандер по поручению короля Карла III переписал устав библиотеки. В то же время при библиотеке была основана королевская типография, которая также была подчинена заведующему библиотеки.

В 1836 году библиотека была переименована в национальную. Отныне она подчинялась не королю, а правительству. В то же время Национальной библиотеке были переданы книги, конфискованные в монастырях.

В 1896 году было завершено новое здание библиотеки на бульваре Реколетос, где расположились музей и архив.

В 1936—1939 годах, во время Гражданской войны, фонды библиотеки выросли на  единиц за счёт множества конфискованных томов.

С 1986 года в составе библиотеки появляются несколько специальные отделы: архив газет, Испанский библиографический институт и Архивный центр документальных фильмов.

С 1991 года, с целью расширения библиотеки был основан филиал в Алькале-де-Энаресе.

Библиотека сегодня 

Национальная библиотека является высшим библиотечным учреждением Испании и центральным звеном испанской библиотечной системы.

Её основными задачами являются выявление, сохранение и распространение информации об историческом наследии Испании. В соответствии со своим уставом, принятым королевским указом 1581/1991 (RD 1581/1991) от 31 октября 1991 года, её основные функции заключаются в следующем:

 Каталогизация и сохранение библиографических архивов, сформированных на любом языке Испании, или любом другом языке, для целей научных исследований, культуры и информации.
 Содействие проведению научных исследований на основе изучения и воспроизведения её библиографического архива.

 Распространение информации о библиографических произведениях Испании на основе полученных заявок.

Коллекция библиотеки состоит из более чем 26 миллионов экземпляров, включая  книг и других печатных материалов,  рукописей,  газет и периодических изданий,  графических материалов,  музыкальных партитур,  карт,  звукозаписей,  медиаматериалов,  электронных документов и т. д.

Нынешний директор библиотеки госпожа  была назначена на эту должность в 2013 году.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный каталог

Библиотеки, основанные в XVIII веке
Организации, основанные в 1712 году
1712 год в Испании
Испания
Библиотеки Испании
Культура Мадрида
Нормативный контроль